Stan Jones (1914-1963) – compositore di musica western e attore statunitense
Stan Jones (1926-1998) – attore statunitense
Stan Jones (1923-1973) – pilota automobilistico australiano e padre del campione del mondo di Formula 1 Alan Jones
Stan Jones (1931-2010) – giocatore di football statunitense
Stan Jones (n. 1943) – politico statunitense
Stan Jones (n. 1947) – scrittore statunitense
Stan Jones (1922-1995) – ciclista britannico